Tekapo – rzeka w Nowej Zelandii
 Tekapo – jezioro w Nowej Zelandii